Урей:

 Урей — принадлежность царского убора фараонов, представлявшая собой изображение богини-кобры Уаджит.
 Урей — река в России, протекает в Пензенской области, Республике Мордовия, Нижегородской области.

См. также 
 Урей 1-й
Урей 3-й